Артель старателей:

 Артель старателей «Амур» 
 Артель старателей «Полярная» 
 Артель старателей «Чукотка» 
 Артель старателей «Шахтёр»